

Sciences et techniques 
 Les cistes, ou cystes, sont des plantes à fleurs de la garrigue, du genre Cistus (famille des Cistacées).

Sciences humaines et sociales 
 Une ciste est un type de sépulture préhistorique, antique et médiévale.
 Une ciste, ou cyste, est un coffre ou une corbeille sacrée employée dans les cultes à mystères dans l'Antiquité.

Culture et société 
 Sur la piste des cistes est un jeu de Max Valentin basé sur le principe de la chasse au trésor.